Pfeilmunition steht für:

 pfeilförmige Projektile, siehe Pfeil (Geschoss)
 Flechette
 Fliegerpfeil